Underneath – canzone di Alanis Morisette
Underneath – album degli Hanson
Underneath – album dei Code Orange
Underneath – singolo di Tarja Turunen